Не путать со Вторым сражением под Полоцком.

Первое сражение под Полоцком (17—18 августа 1812 года) — бой между 1-м пехотным корпусом русской армии под командованием генерала Витгенштейна и французскими корпусами Великой армии маршала Удино и генерала Сен-Сира в ходе Отечественной войны 1812 года в Витебской губернии.

Предыстория 
При отступлении 1-й русской армии под руководством Барклай-де-Толли от Дриссы на Москву, отряд графа Витгенштейна, силою 18 тысяч человеке, оставлен для прикрытия путей к С-Петербургу. Против него был выдвинут французский корпус маршала Удино, который перейдя Западную Двину в Полоцке, двинулся к Себежу.

После битвы под Клястицами маршал Удино был вынужден отступить к Полоцку, на петербургском направлении. Создавалась угроза растянутым коммуникациям армии Наполеона, преследовавшим основную русскую армию в сторону Москвы. Для удержания корпуса Витгенштейна к Удино на помощь подошёл корпус Сен-Сира численностью 13 тысяч человек. При деревне Кохановичи 30 июля 1812 года произошло авангардное сражение. С 4-х часов утра до 10 вечера сражались войска с ожесточением, получая подкрепления от своих армий. Французы потеряв до 1.500 человек убитыми и ранеными и 300 пленными, отошли за речку Свольня. После этой неудачи корпус Удино возвратился к Полоцку.

Ход битвы 
Ранним утром 17 августа Витгенштейн атаковал правый фланг позиции французов возле села Спас, заставив французов отступить. Удино стянул силы с других направлений и организовал контратаку на центр русской армии. Бой продолжался 14 часов и только к вечеру был прекращён, обе стороны сохранили свои позиции. В этом день русские потеряли до 2 тысяч убитыми и ранеными, потери французов — до 4 тысяч человек. Тяжело раненый Удино передал командование генералу Сен-Сиру.

Следующим утром 18 августа Сен-Сир, открыв канонаду из 60-и пушек, предпринял большое наступление. Он смог ввести в заблуждение Витгенштейна насчёт места атаки и внезапно обрушился на левый фланг и центр русской позиции силами кавалерии поддерживаемых 30-ми орудиями. Наступление имело успех, французы взломали оборону русских и захватили 7 пушек. Когда поражение казалось неизбежным, Витгенштейн предпринял кавалерийскую контратаку, опрокинув кавалерию, смял пехоту и захватил 15 орудий, из которые за недостатком упряжи было увезено только 2 орудия. Атака привела французов в замешательство, что заставило их вернуться на исходные позиции, преследуемых русской кавалерией до самого Полоцка. Сам Сен-Сир едва не попался в плен.

Наблюдая превосходящие силы французов, с наступлением сумерок при крайнем утомлении войск Витгенштейн прекратил сражение и отступил к Сивошину, где укрепился. В этот день потери французов — более 2 тысяч выбывших из строя, 2 пушки и 500 пленных. Потери русской армии — до 2 тысяч убитых и раненых и 7 пушек. В таком положении обе стороны ограничивались местными боями до Второго сражения под Полоцком в начале октября.

За успешные действия Сен-Сир получил звание маршала Империи.

Итог сражения 
Согласно надписи на мраморной плите на стене Храма Христа Спасителя русские потеряли убитыми и ранеными 5500 человек.

Бой не имел серьёзных последствий. Последующие два месяца стороны не вели активных боевых действий и накапливали силы. Задача Витгенштейна была не допустить продвижения французов к Санкт-Петербургу, Сен-Сир блокировал корпус русских. Основные сражения разворачивались на московском направлении.

Ссылки 
 Воспоминания маршала Г.Сен-Сира о сражении под Полоцком

Литература 
 
Ашик, Владимир Антонович. Памятники и медали в память боевых подвигов русской армии в войнах 1812, 1813 и 1814 годов и в память императора Александра I: Снимки памятников, медалей и гравюр / В. А. Ашик, действ. чл. Рус. воен.-ист. о-ва и О-ва ревнителей истории. - СПб. : Электро-тип. Н. Я. Стойковой, 1913. – XII. Сражение при Полоцке. стр.  60-61.

Сражения Отечественной войны 1812 года
Сражения в Белоруссии
История Полоцка
Август 1812 года